Papillon kan syfta på:

 Papillon - Räddningens öar – en roman från 1969 av Henri Charrière 
 Papillon (film) – amerikansk film från 1973
 Papillon (film, 2018) - amerikansk film från 2018, originaltitel Papillon
 Papillon (hundras) – två varianter av samma hundras från Belgien och Frankrike
 Papillon (sång) – en sång med musik av Hugo Alfvén och text av Gustaf Alexanderson (1889–1937)